

События 
 Консулы: Гай Юлий Цезарь Октавиан (в 4-й раз, патриций) и Марк Лициний (плебей); консулы-суффекты (вместо Красса): Гай Антистий, Марк Туллий и Луций Сений (все — плебеи); пропретор: (Публий) Ведий Поллион (в Азии); квесторы: Гай Кассий и Гай Геминий Нигер.
 Зима — Октавиан на 27 дней прибыл в Брундизий, устроил все по желанию солдат и вернулся в Грецию. Весна — Октавиан двинулся в Египет через Сирию, а его полководцы — через Африку.
 Лето — Октавиан в Египте. Взятие Пелусия. Антоний дал удачное сражение под Александрией, но войско изменило ему. Римские войска Октавиана вступают в Александрию. Казнь Антулла, сына Антония и Фульвии. Встреча Октавиана и Клеопатры. Летом, когда сухопутные войска Октавиана вступили в Эллинистический Египет, Марк Антоний и Клеопатра VII покончили жизнь самоубийством. Казнь Цезариона.
 Египет превращён в римскую провинцию, захвачены огромные сокровища. Октавиан заставил солдат очистить заплывшие илом каналы Нила. Восстания в Фиваиде против римлян. Отряды эфиопов вторглись в Египет и дошли до Сиены. Но они отброшены, а египтяне усмирены.
 Октавиан подтвердил права зависимых правителей на Востоке : Полема Понтийского, Аминта Галатского, Архелая Каппадокийского и Ирода Иудейского. Установление рекрутского набора с 16 лет. Из Египта Октавиан проследовал через Сирию в провинцию Азия, Усобица в Парфии между царями Фраатом и Тиридатом.
 К владениям Ирода присоединены Трахонитида, Ватанея и Авранитида (Сев.-Вост. Палестина). Гиркан вовлечён в заговор против Ирода, приговорён к смерти и казнён.

Родились 
 Маробод — вождь маркоманнов;
 30, ок. — Вестилия (ум. после 5), мать Гнея Домиция Корбиона и Милонии.

Скончались 
 Диодор Сицилийский.
 1 августа — Марк Антоний (род. ок. 83 до н. э.), римский полководец, трёхкратный консул Республики, триумвир.
 12 августа — Клеопатра (род. 69 до н. э.), египетская регентша и любовница Марка Антония.
 23 августа — Птолемей XV Цезарион (род. 47 до н. э.), сын Клеопатры от её связи с Гаем Юлием Цезарем.
 23 августа — Марк Антоний Антилл (род. 46 до н. э.), старший сын Марка Антония и Фульвии Бамбулы.
 Луций Аквилий, сын Мания, внук Мания, Флор, квестор в Азии в 70 году до н. э., брат претора 43 года до н. э. Мания Аквилия Красса.
 Гиркан II — иудейский царь, этнарх (правитель), и первосвященник из династии Хасмонеев, сын Александра Яная.

См. также

Примечания